Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie figurowym 2016 – zawody rangi mistrzowskiej dla łyżwiarzy figurowych z Europy. Mistrzostwa odbywały się od 25 do 31 stycznia w hali Zimný štadión Ondreja Nepelu w Bratysławie.

W rywalizacji solistów czwarty tytuł z rzędu wywalczył Hiszpan Javier Fernández, a wśród solistek triumfowała Rosjanka Jewgienija Miedwiediewa. W rywalizacji par sportowych czwarty tytuł z rzędu wywalczyli reprezentanci Rosji Tetiana Wołosożar i Maksim Trańkow, zaś w parach tanecznych zwyciężyli Francuzi Gabriella Papadakis i Guillaume Cizeron dla których był to drugi tytuł z rzędu.

Kwalifikacje 
W zawodach mogli wziąć udział zawodnicy, którzy przed dniem 1 lipca 2015 roku ukończyli 15 rok życia (tj. urodzili się do 30 czerwca 2000 roku). Liczba dopuszczonych do startu zawodników z poszczególnych krajów była uzależniona od miejsc, jakie reprezentanci zdobyli na ubiegłorocznych mistrzostwach. Decyzję o imiennym przydziale miejsc podjęły kraje indywidualnie. Warunkiem jest, by wskazani zawodnicy zdobyli na którychś z wcześniejszych zawodów przynajmniej określoną liczbę punktów za wartość techniczną programów.

Kalendarium 
 25–26 stycznia – oficjalne treningi i otwarcie zawodów
 27 stycznia – program krótki solistek i taniec krótki
 28 stycznia – program krótki solistów i taniec dowolny
 29 stycznia – program krótki par i dowolny solistek
 30 stycznia – program dowolny solistów
 31 stycznia – program dowolny par, pokazy mistrzów

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne 

Wzorem tańca krótkiego był Ravensburger Waltz.

Przypisy

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie figurowym
2016 w łyżwiarstwie figurowym
2016 na Słowacji
Sport w Bratysławie